Spade peut désigner :

Patronyme 

Baptistin Spade, architecte décorateur ;
David Spade, acteur, producteur et scénariste américain ;
Dean Spade, professeur de droit, avocat et activiste trans américain ;
Henri Spade, journaliste et réalisateur français ;
Isabelle Spade, actrice française ;
Kate Spade, designer américaine ;
Sam Spade, personnage de Dashiell Hammett.

Toponyme 
 Spade, census-designated place américaine située au Texas.

Liens externes 
 

Patronyme occitan
Patronyme anglais